Куманьков — русская фамилия. Известные носители:

 Куманьков, Евгений Иванович (1920—2012) — советский и российский художник-график, художник-постановщик.
 Куманьков, Антон Евгеньевич (1958—2010) — советский и российский портретист, пейзажист, книжный иллюстратор, сценограф.
 Куманьков, Владимир Николаевич — персонаж Ф. Л. Яворского в фильме «Живите в радости».